Ниже представлен список волейбольных клубов России по общему числу выигранных титулов в советское и российское время. В нём перечислены все российские волейбольные клубы, выигравшие хотя бы один из основных домашних трофеев, либо хотя бы один из четырёх главных европейских клубных турниров, либо межконтинентальный турнир. В число этих трофеев входят: победа в чемпионате СССР, чемпионате России, Кубке СССР, Кубке России, Суперкубке России, Лиге чемпионов ЕКВ, Кубке ЕКВ, Кубке вызова ЕКВ, Суперкубке Европы Чемпионате мира по волейболу среди клубов.

Достижения клубов 
Внутренние:
 ЧСССР — Чемпионат СССР
 ЧР — Чемпионат России
 КСССР — Кубок СССР
 КР — Кубок России
 СКР — Суперкубок России
Международные:
 ЛЧ — Лига чемпионов ЕКВ
 КЕКВ — Кубок ЕКВ
 КВЕКВ — Кубок вызова ЕКВ
 СКЕ — Суперкубок Европы по волейболу
 ЧМ — Чемпионат мира по волейболу среди клубных команд

Примечания

Ссылки

Литература 

Волейбольные клубы России
Списки спортивных клубов по титулам